Достопримечательности Смоленска — одного из самых древних городов России, из года в год притягивают в город все больше и больше туристов.

Успенский кафедральный собор, Смоленская крепостная стена — самая протяженная из всех крепостей и кремлей на Руси, храмы XII века, усадебные комплексы Талашкино, Новоспасское, Хмелита — вот главные объекты показа в городе.

Архитектурные достопримечательности

Исторические 
 Свято-Успенский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, главный храм Смоленска
 Смоленская крепостная стена — памятник культуры федерального значения
 Храм Петра и Павла на Городянке (XII вв)
 Церковь Иоанна Богослова (XII вв)
 Церковь Михаила Архангела (XII вв)
 Кузница в Смоленске — самая древняя гражданская постройка в городе
 Авраамиев монастырь
 Борисоглебский монастырь
 Верхне-Георгиевская церковь
 Вознесенский монастырь
 Католический храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, уникальный памятник архитектуры, который из-за невмешательства местных властей постепенно разрушается
 Собор на протоке
 Соборная гора
 Спасский монастырь
 Троицкий монастырь на Кловке
 Троицкий монастырь
 Храмовый комплекс на Кашена
 Храмовый комплекс на Старой Ленинградской
 Церковь Воздвижения
 Церковь Воскресения
 Церковь Георгия Победоносца
 Церковь Покрова
 Церковь Спаса Преображения на Революционной
 Церковь Спаса Преображения на Окопной
 Церковь Святой великомученицы Варвары (Смоленск) Церковь Святой великомученицы Варвары

Архитектура советского периода 
 Здание администрации Смоленской области

Городские улицы, площади и районы исторической застройки 
 Площадь Ленина
 Площадь Победы
 улица Карла Маркса
 улица Ленина
 улица Глинки
 улица Пржевальского
 улица Большая Советская

Памятники 
 Памятник «Благодарная Россия — Героям 1812 года»
 Памятник Софийскому полку
 Памятник защитникам Смоленска 1812 года
 Памятник Фёдору Коню
 Памятник Александру Твардовскому и Василию Тёркину
 Сквер памяти героев
 Скульптура оленя (Смоленск)
 Памятник Кутузову
 Опалённый цветок
 Памятник Ленину
 Памятник Микешину
 Памятник воинам, защитникам и освободителям Смоленска
 Памятник на могиле генерал-майора А. А. Скалона
 Памятник М. И. Глинке
 Памятник князю Владимиру на набережной Днепра
 Памятник Авраамию Смоленскому
 Бюст А. С. Пушкина (Смоленск)
 Памятник М. В. Исаковскому
 Памятник Борису Васильеву
 Памятный знак А. В. Суворову
 Кот Смоленский
 Бюст С. Т. Конёнкова
 Бюст Ю. А. Гагарина
 Бюст космонавта Андриана Николаева
 Бюст Михаила Егорова
 Памятник А. Г. Лопатину
 Бюст С. А. Лавочкину
 Бюст Марие Ильиничне Ульяновой
 Курган Бессмертия
 Памятник Владимиру Куриленко
 Памятник Н. В. Крыленко
 Памятник погибшим пожарным
 Памятник Шкадову
 Памятник «Штык» в честь защитников Смоленска в Великой Отечественной войне
 Памятники самолётам Як-18Т, МиГ-17 и Миг-23, Як-42 и бомбардировщику Ту-16
 Памятник железнодорожникам, погибшим в Великой Отечественной войне
 Памятный знак в честь партизан Отечественной войны 1812-го года
 Мемориальный комплекс Смолянам, исполнявшим интернациональный долг
 Мемориальный комплекс 45 тысячам узников концентрационного лагеря

Театры 
 Смоленский государственный драматический театр имени А.С.Грибоедова
 Смоленский Камерный театр
 Смоленский Театр юного зрителя
 Смоленский областной театр кукол

Музеи 
 Смоленский исторический музей
 Музей "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны"
 Музей «Смоленск — щит России»
 Художественная галерея
 Музей скульптуры Сергея Тимофеевича Коненкова
 Музей «Городская кузница XVII века»
 Музей "Смоленский лен"
 Музей "В мире сказки"
 Музей-квартира «Александр Трифонович Твардовский в Смоленске»
 Смоленский музей русской водки (закрыт с 2015 года)
 Молодёжный центр-музей имени адмирала Нахимова
 Смоленский зоопарк-экзотариум
 Творческая гончарная мастерская «Смоленская Изба»

Сады, парки и места отдыха 
 Лопатинский сад
 Сад Блонье
 Реадовский парк
 Красный бор
 Соловьиная Роща

Достопримечательности транспорта 
 Железнодорожный вокзал
 Пригородный вокзал

Ссылки 
 Туристско-информационный портал Смоленска VisitSmolensk.ru